Kimberly steht für: 
 Kimberly (Vorname)

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Kimberly (Alabama), Stadt im Jefferson County, Alabama
 Kimberly (Idaho), Stadt im Twin Falls County, Idaho
 Kimberly (Kalifornien)
 Kimberly (Minnesota), Ort im Aitkin County, Minnesota
 Kimberly (Mississippi), Ort im Warren County, Mississippi
 Kimberly (Missouri), Ort im Randolph County, Missouri
 Kimberly (Nevada), Geisterstadt im White Pine County, Nevada
 Kimberly (Ohio), Ort im Athens County, Ohio
 Kimberly (Oregon), Ort im Grant County, Oregon
 Kimberly (South Carolina)
 Kimberly (Utah), Geisterstadt im Piute County, Utah
 Kimberly (Fayette County, West Virginia)
 Kimberly (Monongalia County, West Virginia)
 Kimberly (Wisconsin), Dorf im Outergamie County, Wisconsin
 Kimberly Township, Township im Aitkin County, Minnesota

Schiffe: 
 USS Kimberly (DD-80), Zerstörer der US Navy
 USS Kimberly (DD-521), Zerstörer der US Navy

Familiennamen:
 Kim Kimberly (1920–2001), US-amerikanische Swing-Sängerin
 Patrícia Kimberly (* 1984), brasilianisches Nacktmodell und Pornodarstellerin
 William Kimberly (1933–2017), US-amerikanischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Kimberley